Kärra kan syfta på:

 Kärra– en enklare typ av vagn med en hjulaxel
 Kärra –  en by del av en småort i Kungsbacka kommun, se Allarängen och Kärra
 Karsjö och Kärra – en tidigare småort i Kungsbacka kommun
 Kärra, Dragsfjärd – en by i Kimitoöns (tidigare Dragsfjärds) kommun i Åboland
 Kärra, Göteborg – en stadsdel och primärområde i Göteborg
 Kärra – en förkortning för en småort i Varbergs kommun, se Kärradal